Lescure bezeichnet

 Lescure, französische Gemeinde im Département Ariège.

Lescure ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Lescure (Schriftsteller) (1912–2015), französischer Schriftsteller, Lyriker und Drehbuchautor
 Jean Lescure (Zoologe) (* 1932), französischer Herpetologe
 Louis de Salgues de Lescure (1766–1793), französischer Anführer in der Französischen Revolution
 Pierre de Lescure (1891–1963), französischer Schriftsteller, Journalist und Herausgeber
 Roland Lescure (* 1966), französischer Bankmanager und Politiker